Prvu hrvatsku kuglačku ligu za sezonu 2018./19., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Zaprešić".

Prva liga 

 

 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Sjever 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, 22. kolo

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, 22. kolo

Jug 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Sjever  

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Zapad 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Istok - Zona Osijek 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Sjever - Zona Bjelovar 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Sjever - Zona Varaždin 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Zapad - Karlovac - Gorski Kotar 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Zapad - Ogulin - Lika 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Zapad - Rijeka - Istra 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr

Četvrta liga 
Lige naziva 4. HKL.

Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Ostale lige

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga 
 Kup Hrvatske u kuglanju za muškarce 2018./19.

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglačke lige, pristupljeno 15. travnja 2019. 
 aplikacija.kuglanje.hr, PROPOZICIJE EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - HRVATSKE KUGLAČKE LIGE 2018./2019. GODINE, objavljeno 13. srpnja 2018., preuzeto 15. travnja 2019. 
 aplikacija.kuglanje.hr, Popis Hrvatskih kuglačkih liga za muške - sezona 2018./2019., preuzeto 15. travnja 2019. 
 kuglacki-savez-os.hr, LIGE REGIJE "ISTOK", pristupljeno 16. travnja 2019. 

2018-19